Les llengües tenda són un petit grup de la branca senegambiana de les llengües atlàntiques dins de la macrofamília nigerocongolesa. El nombre total de parlants s'estimava en 21.970, dels quals 16.700 al Senegal en 2002 i 5.270 a Guinea en 2001.

Classificació

Comparació lèxica 
Els numerals para diferents grups de llengües tenda són:

Notes

Bibliografia 
 Guillaume Segerer y Florian Lionnet 2010. "'Isolates' in 'Atlantic'" . Language Isolates in Africa workshop, Lyon, Dec. 4
 Monique Gessain et Marie-Thérèse de Lestrange (édit.), Tenda 1980 : Badyaranké, Bassari, Bedik, Boïn, Coniagui, Paris, Société des africanistes, 1980, 178 p.
 Marie Paule Ferry, « Deux langues tenda du Sénégal oriental : basari et bedik », Bulletin de la SELAF, 1968 (réédité en facsimile en 1972)
 Marie-Paule Ferry, Thesaurus tenda : dictionnaire ethnolinguistique de langues sénégalo-guinéennes, -níyàn (bassari), -nik (bedik), -mè¤ (konyagi), Paris, Peeters, 1991, 3 tomes  (t. 1) -  (T.2) -  (T.3)

Llengües atlàntiques